Wilgi (Oriolidae) – rodzina ptaków, blisko 30 gatunków

Miejsca:

 Wilga – rzeka w województwie małopolskim
 Wilga – rzeka w województwie mazowieckim
 Wilga – wieś w województwie mazowieckim
 Osiedle Wilga (powiat garwoliński)
 Wilga – osiedle na warszawskim Gocławiu
 Wilga – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie garwolińskim
 Wilga – dawna gromada w powiecie garwolińskim w województwie warszawskim

Osoby:
 Joachim Wilga – marszałek konfederacji targowickiej
 Ludwik Wilga – starosta grabowiecki, rotmistrz Kawalerii Narodowej
 Remigian Wilga – podstoli żytomierski

 Wilga – wydawnictwo książkowe

Zobacz też 

 Wilga Badowska – malarka, plastyczka.
 Wilga Garwolin – klub sportowy z Garwolina
 GTS Wilga Garwolin –  sekcja siatkarska klubu Wilga Garwolin
 PZL-104 Wilga – samolot
 Sympozjum Wilga